Földrajz
Niagara, Kanada és az USA határfolyója, rajta keletkezik a Niagara-vízesés
Niagara-vízesés, hatalmas vízesésegyüttes a Niagara folyón az USA és Kanada határán
Niagara, település az USA Oregon államában
Niagara megye, az Amerikai Egyesült Államokban New York államban található
Niagara Falls, Niagara megye legnagyobb települése, ahol a vízesés található
Niagara Falls, település Ontario tartományban, ahol a vízesés található
Egyéb
Niagara (1953), Henry Hathaway filmje
niagara, társasjáték
Niagara Sky Wheel,  óriáskerék, mely a Niagara-vízesés mellett található 
Niagara 2, mikroprocesszor